Geografie
 Lamba, een dorp op de Faeröer
 Lamba (eiland), een onbewoond eiland in de Shetland Islands
 Lamba (volk), een etnische groep in Togo
 Lamba (Congo-Kinshasa), een stad in Congo-Kinshasa
 Lamba (Togo), een dorp in Togo
 Lamba (taal), een taal in Zambia
Overig
 Lamba (kleding), een traditioneel kledingstuk in Madagaskar
 een Indonesische boot van het type Pinisi